Federico V de Dinamarca (Copenhague, 31 de marzo de 1723- Copenhague, 14 de enero de 1766) fue un príncipe de la Casa de Oldemburgo y luego rey de Dinamarca y Noruega desde 1746.

Biografía 

Federico era hijo del rey Cristián VI de Dinamarca y de su consorte, la margravina Sofía Magdalena de Brandeburgo-Kulmbach. Creció y se educó en un hogar de estrictas convicciones pietistas. Sin embargo, desarrolló un carácter licencioso, solía acompañarse de mujeres y visitar las tabernas y burdeles de Copenhague. Su padre, que era profundamente religioso, le consideraba inhabilitado para la sucesión al trono.

Matrimonio 

El 10 de noviembre de 1743 se casó en Hannover con la princesa Luisa de Gran Bretaña, hija del rey Jorge II de Gran Bretaña y de Carolina de Brandeburgo-Ansbach. La ceremonia oficial se celebró en Copenhague el 11 de diciembre del mismo año. Con Luisa tendría cinco hijos, el mismo número que procreó con su amante favorita, Else Hansen.

Ascenso al trono 
Federico y Luisa se convirtieron en reyes de Dinamarca y Noruega en 1746, tras la muerte de Cristián VI. La reina Luisa murió en 1751, y Federico volvió a casarse en 1752, ahora con Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel, en la iglesia del palacio de Fredensborg.

Como rey, la influencia personal de Federico era limitada. Estaba marcado por su alcoholismo y la mayoría de sus acciones fueron matizadas por sus muy capaces ministros, tales como Adam Moltke, J. H. E. Bernstorff y H. C. Schimmelmann. Evitaron la implicación de Dinamarca en las guerras que tuvieron lugar en la Europa de su tiempo. El país se mantuvo neutral incluso durante la guerra de los Siete Años (1756-1763), a pesar de su proximidad a los combatientes Rusia y Suecia. Pese a su alcoholismo y su carácter disipado, el rey gozó de buena popularidad entre sus súbditos. El arte y la ciencia encontraron condiciones favorables, y se desarrollaron las representaciones teatrales públicas, bastante limitadas en la época de Cristián VI.

El comercio experimentó una época de éxito y expansión, y surgió la industria. La producción de pólvora y la fundición de cañones en Frederiksværk fueron la primera actividad industrial de gran envergadura en Dinamarca. Sin embargo, las exigencias de reformas agrícolas no fueron atendidas por Moltke, y los campesinos no resultarían beneficiados por el crecimiento económico.

En su tiempo se inauguraron el Centro Educativo Real (una escuela de oficios), el Frederiks Hospital y la Real Academia Danesa de Arte en Copenhague, que se abrió oficialmente el 31 de marzo, de 1754, coincidiendo con su 31 cumpleaños. Asimismo, se creó el barrio de Frederikstaden, en Copenhague, con el palacio de Amalienborg como punto neurálgico, para conmemorar el tricentenario del ascenso de la Casa de Oldemburgo al trono de Dinamarca y Noruega. En el centro del patio de Amalienborg se levantó una estatua ecuestre de Federico V en 1771.

El rey murió después de 43 años de vida y de veinte años de reinado. Sus últimas palabras, según se nos informa, fueron: "Es un gran consuelo para mí en mis últimos momentos, que nunca he ofendido voluntariamente a ninguna persona y que no hay una sola gota de sangre en mis manos."

Federico V está enterrado en la catedral de Roskilde, última morada de los reyes daneses.

Descendencia 
Federico V y Luisa de Gran Bretaña fueron padres de siete hijos, pero solamente cinco sobrevivieron al nacimiento:

 Cristián (1745-1747).
 Sofía Magdalena (1746-1813), reina consorte de Suecia como la esposa de Gustavo III de Suecia.
 Guillermina Carolina (1747-1820), electora consorte del elector Guillermo I de Hesse-Kassel. 
 Cristián VII (1749-1808), sucedió a su padre como rey de Dinamarca y Noruega.
 Luisa (1750-1831), casada con el landgrave Carlos de Hesse-Kassel. Fueron padres de Luisa Carolina de Hesse-Kassel, la madre del futuro rey Cristián IX de Dinamarca.

Viudo, en 1752 se casó de segundas nupcias con Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel, hija del duque Fernando Alberto II de Brunswick-Wolfenbüttel. Fueron padres de siete hijos más, entre ellos: 
 Federico (1753-1805), príncipe heredero de Dinamarca y Noruega. Casado con Sofía Federica de Mecklemburgo-Schwerin, fueron padres del rey Cristian VIII.

El rey Federico fue también el padre de cinco hijos ilegítimos con Else Hansen.

Ancestros

Enlaces externos 

Reyes de Dinamarca del siglo XVIII
Reyes de Noruega del siglo XVIII
Reyes de Dinamarca de la casa de Oldemburgo
Duques de Holstein (casa de Oldemburgo)
Duques de Schleswig (casa de Oldemburgo)
Condes de Oldemburgo
Nacidos en Copenhague
Fallecidos en Copenhague